Zажиgалка (Зажигалка, настоящее имя Галина Николаевна Прохорова, родилась в Москве — российская рок-, , , , , продюсер массовых пероприятий.

Биография 
Дед — Дважды Герой Советского Союза, летчик-штурмовик, генерал-майор Алексей Прохоров.

Окончила Московский областной колледж Культуры (с красным дипломом) и Московский государственный университет культуры и искусств.

По окончании школы поступила в музыкальное училище.

Работала преподавателем по вокалу в музыкальной школе.

В 1996 году пришла работать на телевидении. Попав на проект «Армейский магазин», узнала, что есть вакансия в передаче «Человек и закон». В этой передаче она делала сюжеты скрытой камерой — «воровала вещи в магазине, продавала таблетки для похудения, пыталась поступить в институт при помощи взяточников, поддавалась лохотронщикам и мн. др.». После этого, по приглашению Андрея Разбаша стала ведущей передачи «Доброе утро, Россия» на канале РТР. Работала также на канале ТНТ (авторская развлекательная программа «Добро пожаловать») и на канале СТС программа «Детали», режиссёр и продюсер ряда док. фильмов для телеканала РЕН ТВ. Ген. продюсер музыкального фестиваля «Рок-пожар». Ген. продюсер и организатор фестиваля аэрографии «Арт-пожар». Продюсер ряда массовых мероприятий в Москве и др. городах. Арт-директор и управляющая целого ряда ресторанов, клубов разных форматов.

Хобби 
Бильярд (профессиональный игрок на бильярде (русский бильярд)); также обладает коллекцией зажигалок и спичек (подарки друзей и поклонников, связанные с её псевдонимом), хотя сама не курит.

Примечания

Ссылки 
 http://леди-бильярд.рф
 Официальный сайт
 Видеосюжет на liveinternet
 Зажигалка выиграла «феррари»
 https://www.youtube.com/watch?v=NbVnIOGo6LQ
 http://www.myspace.com/zgband

Рок-музыканты России
Журналисты России
Бильярдисты России
Выпускники Московского государственного института культуры